Константин Павлович Ротов (, Ростов-на-Дону — 16 января 1959, Москва) — советский художник-график, карикатурист, иллюстратор книг, в том числе: «Приключения капитана Врунгеля», «Старик Хоттабыч», «Дядя Стёпа», «Три поросёнка», «Золотой телёнок», художник журнала «Крокодил». В 1940 году был приговорён к 8 годам исправительно-трудовых лагерей по ложному обвинению в сотрудничестве с германской разведкой вместе с Михаилом Храпковским. В 1954 году был полностью реабилитирован.

Биография 
Ротов Константин Павлович родился в семье донского казака. Окончил Ростовское художественное училище.

Уже в 1916 году первые его карикатуры были напечатаны в петроградском журнале «Бич». Ещё до установления Советской власти на Дону рисунки Константина Ротова печатались в журнале «Донская волна» и газете «Ростовская речь».

С 1920 года, после установления Советской власти на Дону, начал работать в ростовских Дон-РОСТА, Политпросвете, ростовском отделении Госиздата.

В 1921 году был принят в Петроградскую Академию на графический факультет, но, как написал сам Ротов в автобиографии: «не учился, так как в ту пору среди преподавателей Академии преобладали непонятные и чуждые мне формалистические направления».

В 1921 году Ротов перебирается в Москву. С 1922 по 1940 годы работал в журнале «Крокодил». В те же годы печатался во многих журналах и газетах: «Правда», «Рабочая газета», «Комсомольская правда», «Гудок», «Прожектор», «Огонёк», «Смехач», «Чудак», «30 дней», «Лапоть» и др. В 1925 г. женился на Екатерине Долбежевой (в будущем детской писательнице Екатерине Борисовой).

В 1939 году по эскизу Константина Ротова создавалось панно для Советского павильона на Нью-йоркской выставке.

Константин Павлович создал иллюстрации к книгам: Самуил Маршак — «Про гиппопотама», 1958; Ильф и Петров — «Золотой телёнок», 1931; Агния Барто — «Дом переехал», 1938; Андрей Некрасов — «Приключения капитана Врунгеля», 1939; Лазарь Лагин — «Старик Хоттабыч», 1940; Сергей Михалков — «Дядя Стёпа», 1957; Сергей Михалков — «Три поросёнка», 1958; Валентин Катаев — «Белеет парус одинокий», и ко многим другим.
 
В июне 1940 года Константин Ротов был арестован по обвинению в пропаганде и агитации против Советской власти за создание в 1934 году карикатуры, «дискредитирующей советскую торговлю и советскую кооперацию».  Кроме того, он был обвинён в работе на реакционные органы печати в годы Гражданской войны, а также в работе на германскую разведку. Дело отчасти строилось на ложных показаниях художника Михаила Храпковского, также обвинённого в сотрудничестве с германской разведкой. «Обвиняемый Ротов показал: <…>

5) В 1932 году отказался от секретного сотрудничества с ОГПУ, так как это шло вразрез с его убеждениями.

6) С Храпковским действительно был связан по шпионской работе в 1929 году, когда он завербовал его, Ротова, в пользу германской разведки (о практической работе ничего не показал).

7) Очная ставка между Ротовым и Храпковским <…> Храпковский показал, что его завербовал для шпионской работы Ротов, а Ротов показывает, что его завербовал Храпковский».

Ротов был приговорён к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. В городе Соликамск, где Ротов отбывал свой первый срок, работая художником, им было создано множество живописных полотен, большое количество которых хранятся в Соликамском государственном краеведческом музее. Ротов создавал и картины, на которых передал не только суровость и величие северной природы, но и настроение, царящее среди заключенных ГУЛага. Часть своих полотен художник написал для своих друзей-заключённых. Одна из них, узница АЛЖИРа, а затем отбывающая ссылку вместе с Ротовым в Соликамске, Филимонова Ольга Ивановна  (1905—1987) — впоследствии заслуженный врач Республики, награждённая в том числе орденом Ленина писала о Ротове: «…корни его таланта находили чистую воду даже в ядовитой почве тюремно-лагерной безысходности, замешанной на крови миллионов людей, принесённых в жертву во имя великого Сталина». 4 января 1948 года Ротов был освобождён без права проживания в ста городах страны. Жил в городе Кимры Тверской области. Но в декабре 1948 года без предъявления обвинений был отправлен на пожизненное поселение в посёлок Северо-Енисейский Красноярского края, где работал художником в рабочем клубе.

В 1954 Военная коллегия Верховного суда СССР полностью реабилитировала Ротова с формулировкой «проведенным дополнительным расследованием опровергнуто обвинение Ротова в том, что в 1934 году им была изготовлена карикатура антисоветского характера. < … > карикатура, которая рассматривается как антисоветская, в действительности не является таковой». После освобождения возвратился в Москву, работал в журнале «Крокодил», в детских журналах «Весёлые картинки» и «Юный техник».

Умер Константин Ротов 16 января 1959 года, похоронен на Введенском кладбище в Москве . Ровно через полвека в Государственном Литературном музее прошла персональная выставка работ Константина Ротова.

Семья 
Жена (1925—1940) — детская писательница и драматург Екатерина Борисовна Борисова (1906—1972); во втором браке была замужем за сценаристом и литературоведом Н. А. Коварским, который удочерил ребёнка К. П. Ротова и Е. Б. Борисовой Ирину (1928—2007), ставшую впоследствии женой актёра Алексея Баталова.

Книги с иллюстрациями К.П. Ротова 
(Список весьма неполный)
 Гурьян О. М. Шарик и трубка / Картинки К. Ротова. — [М.]: Книгоизд-во Г. Ф. Мириманова, 1924. — 16 с.
 Агнивцев Н. Я. Твои наркомы у тебя дома / Картинки К. Елисеева, К. Ротова [На обл.: Картинки К. Елисеева]. — [М.]: Октябрёнок, 1926. — [16] с.
 Фёдоров-Давыдов А. А. Похождения Мурзилки, удивительно шустрой собачки / Илл. К. П. Ротова. — М.: Рабочая газета, 1927. — 96 с. — (Библиотека Мурзилки).
 Корнилов Б. П. Как от мёда у медведя зубы начали болеть / Рис. К. Ротова. — М.: ОГИЗ-Детгиз, 1935. — 13 с.
 Каринский В. А. Грачи и кот / Рис. К.П. Ротова. — М.; Л.: Детиздат, 1936. — 16 с.
 Чуковский К. И. Сказки: Путаница; Лимпопо; Бармалей; Телефон; Мойдодыр; Краденое солнце; Федорино горе; Тараканище; Муха Цокотуха / Илл. К. Ротова. — Изд. 3-е. — М.; Л.: Детиздат, 1936. — 100 с.
 Чуковский К. И. Африканские сказки: Лимпопо; Бармалей; Тараканище / Рис. К. Ротова. — М.; Л.: Детиздат, 1937. — 40 с.
 Михалков С. В. Миша Корольков / Рис. К. Ротова. — М.; Л.: Детиздат, 1938. — 24 с.
 Михалков С. В. Кораблики / Рис. К. Ротова. — М.; Л.: Детиздат, 1939. — 63 с.
 Ардов В. Е. Больное место: Рассказы и фельетоны / Илл. К. Ротова. — М.: Правда, 1958. 64 с. — (Библиотека «Крокодила»; № 192).
 Барто А. Л. Дом переехал / Рис. К. Ротова. — М.: Детгиз, 1958. — 16 с.
 Лагин Л. И. Старик Хоттабыч: Повесть-сказка / Рис. К. Ротова. — М.: Детская литература, 1959.
 Михалков С. В. Три поросёнка: По английской сказке / Рис. К. Ротова. — М.: Детгиз, 1961. — 32 с., цв. — Обл. — 450 000 экз.
 Баранова М. П., Велтистов Е. С. Тяпа, Борька и ракета / Рис. Е. Мигунова, К. Ротова. — М.: Детгиз, 1962. — 159 с.
 Корнилов Б. П. Как от мёда у медведя зубы начали болеть / Рис. К. Ротова. — М.: Детгиз, 1963.
 Маршак С. Я. Про гиппопотама / Рис. К. Ротова. — М.: Детская литература, 1964. — 16 с.
 Катаев В. П. Белеет парус одинокий: Повесть / Рис. К. Ротова. — М.: Детская литература, 1972. — 288 с., ч. б. — Пер. — 150 000 экз.

Примечания

Литература 
 
 Подледнов, Д.Д., Казанцева, Е.Д. Узник Усольлага: художественный язык К.П. Ротова // Материалы IV Всерос. науч.-практич. конф. «Творческая интеллигенция в Прикамье в1920–1950 гг. Личность и власть». Пермь: Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 2020. С. 44-58.

Ссылки 
 
 Ротов. БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КАРИКАТУРЫ
 Ротов, биография
 Сергей Дмитренко, ЭТО РОТОВ!
 Ротов. Рисунки (сатира)
  Приключения капитана Врунгеля. Иллюстрации
 Ротов. Герои любимых книг
 Ротов. Галерея. Rotov Konstantin
 Ротов. Живопись

Выпускники Ростовского художественного училища
Художники России
Художники XX века
Графики России
Художники-карикатуристы СССР
Художники-иллюстраторы России
Художники-карикатуристы России
Сотрудники журнала «Крокодил»
Художники журнала «Мурзилка»
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Похороненные на Введенском кладбище